Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Guillaume Marx e Olivier Morel 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Clinton Ferreira /  Grant Silcock (quarti di finale)
 Alberto Martín /  Salvador Navarro-Gutierrez (quarti di finale)

 Marcelo Charpentier /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Diego del Río /  Mariano Puerta (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1997